Puchar Afryki 2004 – piąta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziesięć zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 7 marca do 27 listopada 2004 roku.

Informacje ogólne 
Dziesięć zespołów uczestniczących w głównych zawodach zostało podzielonych według kryterium geograficznego na dwie dywizje. Dywizja północna liczyła cztery reprezentacje, południowa zaś sześć podzielonych na dwie trzyzespołowe grupy. Do finału decydującego o tytule mistrza Afryki awansował zwycięzca dywizji północnej oraz triumfator meczu play-off pomiędzy zwycięzcami obu grup dywizji południowej. Pozostałe afrykańskie drużyny rywalizowały zaś w zawodach nazwanych Super 16, również podzielone geograficznie na dwie strefy, których zwycięzcy spotykali się w turnieju finałowym.

W zawodach triumfowała Namibia, w finałowym pojedynku pokonując Maroko.

Top 10

Dywizja północna

Dywizja południowa

Grupa A

Grupa B

Finał dywizji

Finał

Super 16

Dywizja północna

Grupa A

Grupa B

Dywizja południowa

Eliminacje

Rozgrywki grupowe

Grupa finałowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Afryki
2004 w rugby union
2004 w Afryce